Златен глобус за най-добра актриса в мюзикъл или комедия () е една от категориите на наградите Златен глобус. Връчена е за първи път през 1951 година. От 1944 до 1950 година се раздава награда Златен глобус за най-добра актриса, която през 1951 година е разделена на категории драма и мюзикъл или комедия.

Победители и номинирани

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 –

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус

Златен глобус
Актриси по награда